Villardondiego kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villardondiego (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Villardondiego (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar